Davan ist der Familienname folgender Personen:

 Ėrendžen Chara-Davan (1883–1941), russischer Arzt, Historiker und politischer Publizist
 I. E. Davan-Torzoff (1873–1939), russischer Schauspieler
 Luca Davan (* 1941), italienischer Regisseur, siehe Mario Forges Davanzati

Siehe auch:
 Dawan
 Dhawan